A Single Man – album muzyczny Eltona Johna z 1978
 A Single Man – film w reżyserii Toma Forda z 2009